Le Championnat de Grande-Bretagne, ou Great-Britain League, est le plus haut niveau du handball masculin britannique.

Palmarès 
Le palmarès du championnat est :

Bilan

Notes et références

Voir aussi 

Handball au Royaume-Uni
GrandeBretagne